Суперлига Србије (Линглонг тајер Суперлига Србије) у сезони 2019/20. је четрнаесто такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. Потписивањем трогодишњег уговора, дана 28. марта 2019. кинеска компанија Линглонг тајер (-{Shandong Linglong Tire}-) је постала нови насловни и генерални спонзор фудбалске Суперлиге Србије, те се она од ове сезоне зове -{Linglong Tire}- Суперлига Србије.

Планирани систем такмичења 
Сезона 2019/20 је планирана по истом формату као и претходна сезона, тачније, да након 30 одиграних кола по двоструком бод систему лига од 16 клубова се на основу тада утврђеног пласмана дели на две групе од по осам - горњу (Плеј-оф, позиције од прве до осме) и доњу (Плеј-аут, позиције од девете до шеснаесте). Даље се такмичење унутар група одвија по једноструком бод систему у укупно 7 кола. Планирано је да се по завршетку такмичења у Плеј-офу и Плеј-ауту утврђује коначни пласман Суперлиге за ту сезону.

 Плеј-оф:
Најбоље пласирани тим осваја титулу и стиче право учешћа у квалификацијама за Лигу шампиона. Тимови који су такмичење завршили на другој и трећој позицији добијају место у квалификацијама за Лигу Европе. У случају да је неки од три првопласирана клуба уједно и освајач Купа Србије у истој сезони, четвртопласирани тим лиге такође иде у квалификације за Лигу Европе.

 Плеј-аут:
Два најлошије пласирана тима (позиције 15. и 16. у коначном пласману) испадају из Суперлиге, а од наредне сезоне ће се уместо њих у елитном рангу такмичити два клуба која су заузела најбоље позиције у Првој лиги Србије. Играће се бараж у којем ће учествовати тринаестопласирана и четрнаестопласирана екипа из Суперлиге Србије против трећепласиране и четвртопласиране екипе из Прве лиге Србије.

Услед проглашења пандемије корона вируса, одустало се од планираног и дошло је до измена пропозиција.

Ток такмичења и измене пропозиција услед пандемије вируса корона 
Због пандемије вируса корона такмичење у Суперлиги Србије је прекинуто 15. марта 2020. године, након одиграних 26 кола.

Одбор за хитна питања Фудбалског савеза Србије је 6. маја 2020. године донео одлуке о наставку сезоне и изменама пропозиција такмичења. Одлучено је да се у периоду од 30. маја до 20. јуна одиграју преостала четири кола прве фазе такмичења. Стање на табели након одигравања преостале 32 утакмице сматраће се коначним пласманом за ову сезону (доигравања неће бити).

Извршни одбор Фудбалског савеза Србије је 28. маја 2020. године донео одлуку да ће у наредној сезони Суперлига Србије бројати двадесет клубова, а Прва лига Србије осамнаест. Сходно томе, на крају сезоне 2019/20. ниједан клуб неће испасти из Суперлиге. У сезони 2020/21. у елитном рангу ће се такмичити четири клуба из Прве лиге Србије 2019/20. Такође, у случају да било који тим који је кроз такмичења обезбедио учешће у следећој сезони одустане од учешћа у наредној сезони, на његово место може се пласирати тим који обезбеђује финансијске услове за такмичење, без обзира на позицију коју је заузео у овој сезони (са изузетком клубова који су кажњени због намештања мечева).

Промене у саставу лиге

Састав Линглонг Суперлиге Србије у сезони 2019/20.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:
 
 

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца 

Извор  — superligasrbije.com

Играчи кола 

Извор  — superligasrbije.com

Резултати клубова Суперлиге Србије у европским такмичењима 2019/20. 

У овој сезони два клуба ће учествовати у групним фазама европских такмичења:
 Црвена звезда у Лиги шампиона као првак Суперлиге Србије пласманом кроз квалификације;
 Партизан у Лиги Европе као победник Купа Србије пласманом кроз квалификације;

У овој сезони два клуба су учествовала у квалификацијама за европска такмичења без пласмана:
 Раднички у квалификацијама за Лигу Европе као другопласирани тим Суперлиге Србије (испао у првом колу квалификација);
 Чукарички у квалификацијама за Лигу Европе као четвртопласирани тим Суперлиге Србије (испао у другом колу квалификација).

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт - superliga.rs
 Суперлига Србије на сајту -{srbijasport.net}-

Сезоне Суперлиге Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2019/20.